Cienfuegos (provincie), een provincie van Cuba
 Cienfuegos (stad), de hoofdstad van de provincie

Personen 
 Camilo Cienfuegos, een Cubaanse revolutionair